Hale steht für:
 Hale (Familienname), Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Hale-Observatorium, Sternwarten in Kalifornien

Hale ist der Name folgender Orte:

in England:
 Hale (Cheshire)
 Hale (Greater Manchester)

in den Vereinigten Staaten:
 Hale (Alabama)
 Hale (Iowa)
 Hale (Missouri)
 Hale (Wisconsin) im Trempealeau County
 Hale (Town), Town(ship) im Trempealeau County, Wisconsin

in Tansania:
 Hale (Tansania)

in Argentinien:
 Hale (Buenos Aires)

Hale ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Hale Valley, Tal in den Darwin Mountains, Transantarktisches Gebirge, Antarktika
 Hale-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel in der Antarktis

Hale ist der Name folgender kosmischer Objekte:
 Hale (Mondkrater)
 Hale (Marskrater)
 (1024) Hale, Asteroid des Hauptgürtels
 C/1995 O1 (Hale-Bopp), Komet

HALE als Abkürzung steht für:
 High Altitude Long Endurance, Klassifizierung von unbemannten Luftfahrzeugen

Siehe auch:
 MacHale
 McHale
 Hahle, Stadtteil von Stade, Niedersachsen
 Haale, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Hähle
 Halen